Maupasia är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av René Viguier 1886. Enligt Catalogue of Life ingår Maupasia i familjen Lopadorrhynchidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Lopadorhynchidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Havsborstmaskar
Maupasia